Il campionato nordamericano di pallavolo femminile Under-20 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla NORCECA, per squadre nazionali nordamericane, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 20 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni